Visualization Toolkit, een grafische softwarebibliotheek in C++
 Vlaamse Technische Kring (Gent)
 Vlaamse Technische Kring (Leuven)
 Vilniaus technikos kolegija, voormalige Litouwse instelling voor hoger onderwijs in Vilnius